Суханкин — русская фамилия (женская форма — Суханкина). Известные носители:
 Суханкин, Елеферий Исаакович  (1886 — 1966) — советский учёный, инженер-технолог.
 Суханкина, Маргарита Анатольевна (род. 1964) — советская и российская оперная (меццо-сопрано) и эстрадная певица.